Players Tour Championship 2015/2016 – Turniej finałowy − ostatni, finałowy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2015/2016. Turniej ten rozegrany został w dniach 22-27 marca 2016.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 38 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Ostatnia 16: £ 7 000
Ostatnia 32: £ 4 000

Najwyższy brek: £ 2 000

Pula nagród: £ 350 000

Rozstawienie

Turniej główny 
Mark Selby zrezygnował z udziału w turnieju z powodów osobistych, jego miejsce zajął Matthew Selt.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Players Tour Championship 2015/2016
2016 w Anglii
Sport w Manchesterze